Santa Margarita (Samar) — município das Filipinas
Rancho Santa Margarita — cidade da Califórnia, Estados Unidos

Municípios da Espanha
Santa Margalida — ; da ilha de Maiorca
Santa Margarida i els Monjos — ; da Catalunha
Santa Margarida de Montbui — ; da Catalunha

Desambiguações de topônimos